Witiko ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Witiko wird zurückgeführt auf Widu-gauja, der „Waldbeller“ (vgl. altwestnordisch geya „bellen“). Waldbeller ist eine Kenning für den Wolf. In der Form Witege trägt ein Held der Dietrichsage diesen Namen. Historisches Vorbild ist der König der Ostgoten Witichis.

Der Name Witiko (bzw. Vítek) ist ein Leitname im böhmischen Adelsgeschlecht der Witigonen.

Varianten 
 Vítek
 Wedego
 Wedigo
 Witigo
 Withego
 Witege
 Witich
 Witichis

Namensträger 
 Witiko von Prčice (vor 1120–1194), böhmischer Adliger
 Witiko von Prčice und Blankenberg (um 1170–1256), böhmischer Adliger
 Witiko von Příběnice († vor 1259), böhmischer Adliger
 Witiko I. von Neuhaus, (vor 1223–1259), von 1247 bis 1249 Burggraf von Olmütz
 Witiko I. von Krumau (vor 1220–1277) stand in Diensten der böhmischen Könige Wenzel I. und Ottokar II. Přemysl
 Witiko VI. von Rosenberg († 1277), böhmischer Adliger
 Witiko II. von Krumau († 1290)
 Witigo Stengel-Rutkowski (1935–2012), deutscher Geologe

In der Literatur 
 Witiko, ein Roman von Adalbert Stifter, dessen Titelfigur Witiko von Prčice ist.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Witikobund
 Widukind

Männlicher Vorname